Алессандрони () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1925—2017) — итальянский музыкант и композитор.
  (1900—1980) — итальянский футболист.
  (1908—1977) — американский фехтовальщик.